Kennedy Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kennedy Peak, Antarktis,

Myanmar 

 Kennedy Peak (Myanmar), berg, Chin, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar